Лос Хакоме има више значења:

 Лос Хакоме (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Хакоме (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику